Les élections parlementaires roumaines de 1990 se sont tenues le . Ce scrutin, qui comprenait également l'élection présidentielle, était le premier après la chute du régime communiste, et les premières élections libres tenues dans ce pays depuis les élections parlementaires de 1937.

Contexte

Résultats 

 Deux partis ont obtenu leur siège au scrutin proportionnel (les dix autres ont été alloués selon la logique des sièges réservés) :
le Forum démocratique des Allemands de Roumanie dans le județ de Sibiu avec 5,86 % des suffrages
la Communauté des Russes lipovènes de Roumanie dans le județ de Tulcea avec 4,34 % des suffrages

Conséquences

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Parlement roumain
 Ion Iliescu ; Petre Roman

Liens externes 
 Archives de la législature 1990-1992 sur le site de la Chambre des députés
 Inter-Parliamentary Union
 Transindex, Alegerile generale din România 1990-2004

Roumanie
Roumanie
1990
Politique en mai 1990
1990 en Roumanie